Niemcy:
 Berlin-Charlottenburg – dzielnica Berlina
 Berlin-Charlottenburg – stacja kolejowa w Berlinie
 Berlin-Charlottenburg-Nord – dzielnica Berlina

Zobacz też:
 Charlottenburg